Jacques Joseph Champollion-Figeac - irmão do egiptólogo francês Jean-François Champollion. 
3414 Champollion - asteróide.

Desambiguação